Trübsbach ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Trübsbach (* 1976), deutscher Jazzmusiker
 Rainer Trübsbach (* 1942), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Trübbach (Begriffsklärung)